Roskamp ist der Familienname von

 Diedrich Roskamp (1907–1967), Oberkustos der Hamburger Kunsthalle
 Jaques Roskamp (1865–1949), ostfriesischer Maler 
 Eleonore Roskamp-Klein, Restauratorin